Couramment, le terme gaieté, gaîté ou gaité (cette dernière forme est propre aux rectifications de 1990) désigne le fait d'être joyeux, gai.

À Paris 
 La rue de la Gaîté est une voie du  de Paris, dans le quartier du Montparnasse.
 Gaîté est une station du métro de Paris située à proximité, sur la ligne 13.
 Au 26, rue de la Gaîté se trouve le théâtre de la Gaîté-Montparnasse. 
 L’impasse de la Gaîté débouche sur la rue de la Gaîté.
 Le théâtre de la Gaîté-Lyrique (anciennement théâtre de la Gaîté) est une salle de spectacle située dans le  de Paris.

À Rennes 
 Saint-Jacques - Gaîté est une station du métro de Rennes.

Aux îles Marquises 
 La goguette marquisoise de la Gaîté française a été créée en 1843.

À Bruxelles 
 Le théâtre de la Gaîté.

À Budapest  
 Le théâtre de la Gaieté (en hongrois : Vígszínház, ) est un théâtre situé dans le centre de Budapest, dans le quartier d'Újlipótváros dans le  sur le Nagykörút.

À Manchester 

 Le théâtre de la Gaieté est une salle de spectacle située Peter Street.

Quelques titres d’œuvres 
 . 
 La Grande Gaîté, recueil de poèmes publié par Louis Aragon. 
 La Rue de la gaieté (Wabash Avenue) est un film musical américain de Henry Koster, sorti en 1950.

Orthotypographie 
La graphie académique du mot a varié : 
 1694 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gayeté »
 1718 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gayeté »
 1740 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gaieté »
 1762 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gaieté »
 1798 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gaieté », « gaîté »
 1835 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gaieté », « gaîté »
 1878 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gaieté », « gaîté »
 1935 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gaieté »
 2005 :  du Dictionnaire de l’Académie : « gaieté », « gaîté »

Ayant supprimé la graphie « gaîté » en 1935 (année de parution du dernier tome de la ), l’Académie a rétabli cette variante en 2005, mais de façon maladroite. Jean-Pierre Colignon préconise (en 2006) la seule graphie « gaieté » mais demande de conserver la graphie « gaîté » non seulement pour la rue et les établissements de Paris (des toponymes) mais aussi dans le titre d’œuvre Les Gaîtés de l’escadron (œuvre de Courteline).

Voir aussi 
 Carmen Martín Gaite (née à Salamanque le  et décédée à Madrid le ) est une écrivaine espagnole appartenant à la Génération de 50.
 Gaite Jansen (née le  à Rotterdam) est une actrice néerlandaise.

Références